

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Miastków Kościelny, gmina du powiat de Garwolin
 Miastków Kościelny, village du powiat de Garwolin, siège de la gmina de même nom